Francisco García Calderón peut désigner :
 Francisco García Calderón (1773-1812), militaire équatorien ;
 Francisco García Calderón (1834-1905), homme d'État péruvien ;
 Francisco García Calderón Rey (1883-1953), écrivain, philosophe et diplomate péruvien.